Ixtlahuaca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixtlahuaca de Rayón, ort, Delstaten Mexiko, 
 Ixtlahuaca (kommun), Delstaten Mexiko, 
 Ixtlahuaca, Teziutlán, ort, 
 Ixtlahuaca, San Martín de las Pirámides, ort, 
 Ixtlahuaca, Tlaxcala, ort, Contla de Juan Cuamatzi, 
 Ixtlahuaca, Ahuacatlán, ort, 
 Ixtlahuaca, Chignahuapan, ort, 
 Ixtlahuaca, Guerrero, ort, 
 Ixtlahuaca (region)